Ла-Кьяка () — город в Аргентине. Административный центр департамента Яви. Город входит в состав департамента Яви и провинции Жужуй.

Численность населения — 13 761 жителей (2001).

Расположение 
Город расположен в 290 км на север от административного центра провинции города Сан-Сальвадор-де-Жужуй в излучине почти сухой реки Кьяка, по которой проходит граница с Боливией. Через реку проложен международный мост Орасио Гусман соединяющий город с боливийским городом Вильясон.

Ла-Кьяка самый высокогорный город в Аргентине из городов с населением более 10 тыс. жителей.

Климат

Транспорт 
 Аэродром Ла-Кьяка
 код ICAO — SASQ
 высота над уровнем моря — 3478 м
 размер ВПП — 2700 × 30 м
 Ж/д станция
 Автомагистрали
 RN9 — Сан-Сальвадор-де-Жужуй
 RP5 — Санта-Каталина, Яви
 RP67 — Кангрехильос

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2001 г. Национальным институтом статистики, население города составляет 13761 человек, из которых 6500 мужчин и 7261 женщин.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Города провинции Жужуй